Schafsberg steht für
 Schafsberg (Limburg an der Lahn), Berg in Hessen
 Schafsberg (Landkreis Braunsberg), Ort im Regierungsbezirk Königsberg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Schafberg
 Schäferberg (Begriffsklärung)